Vallerey ist der Familienname folgender Personen:

 Gisèle Vallerey (Gisèle Marie-Louise Vallerey-Mamelonet; 1930–2010), französische Schwimmerin 
 Jehan Vallerey (1925–1989), französischer Schwimmer 
 Tancrède Vallerey (1982–1974), französischer Schriftsteller und Übersetzer 

Vallerey steht für:
 Vallerey (Argenbühl), Weiler im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burg Valleray, abgegangene Burg im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Vallereyer Weiher, Stillgewässer im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Piscine Georges-Vallerey, Schwimmhalle in Paris